Дущенко:
 Дущенко, Евгений Васильевич (1925—2011) — советский и украинский дирижёр, педагог.
 Дущенко, Евгений Александрович (род.1953) — советский и российский спортсмен и тренер по волейболу.